Johann Wachmann ist der Name folgender Personen:

* Johann Wachmann der Ältere (1592–1659), deutscher Jurist und Gesandter
 Johann Wachmann der Jüngere (1611–1685), deutscher Rechtsgelehrter und Diplomat